PSX est un sigle qui désigne:
 Le nom de projet de la première PlayStation de Sony, qui ne sera pas repris lors de la sortie de la machine (ce nom provisoire est à l'origine de nombreuses confusions à l'heure actuelle) ;
 La PSX, une console de jeu bien spécifique également produite par Sony, pouvant faire office de media Center et sortie en 2003 au Japon uniquement ;
 PSX, un émulateur de la console vidéo PlayStation. Contrairement à ePSXe, il a la particularité de ne pas nécessiter de plugins pour fonctionner ;
 Le polystyrène extrudé.